Blindsight steht für:

 Blindsight (Roman), Roman von Robin Cook (1996)
 Blindsight, Roman von Peter Watts (2006), siehe Blindflug (Roman)
 Blindsight (Film), einen Dokumentarfilm aus dem Jahre 2006
 Rindenblindheit